Die Saison 2019/20 der Regionalliga Nord war die 37. Spielzeit der Fußball-Regionalliga Nord und die zwölfte Saison der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 26. Juli 2019 eröffnet und sollte ursprünglich am 17. Mai 2020 enden. Vom 9. Dezember 2019 bis zum 13. Februar 2020 wurde die Spielzeit durch die Winterpause unterbrochen, ab dem 13. März dann erneut aufgrund der COVID-19-Pandemie, was auch letztendlich zum Abbruch am 26. Juni führte. 

Seit der Saison 2018/19 werden insgesamt vier Mannschaften aus den fünf Regionalligen in die 3. Liga aufsteigen, in dieser Saison stieg der Meister der Regionalliga Nord direkt auf.

Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie 
Der NFV gab am 13. März 2020 bekannt, dass der Spielbetrieb in der Regionalliga Nord aufgrund der COVID-19-Pandemie in Deutschland zunächst bis zum 17. März 2020 ausgesetzt wird. Im Anschluss sollen Partien, bei denen „weniger als 1.000 Zuschauer zu erwarten“ sind, regulär absolviert werden, sofern die „örtlichen Behörden keine generelle Austragung von Fußballspielen untersagt“.

Am 16. März verlängerte der Verband die Aussetzung bis zum 19. April. Bereits vorher teilte der DFB die Entscheidung der 21 Landesverbände mit, den Spielbetrieb ab der Regionalliga abwärts weiter auszusetzen.

Nach einem Beschluss des NFV-Präsidiums vom 22. Mai sollte der Spielbetrieb nicht wieder aufgenommen werden, berücksichtigt wurde dabei auch ein Meinungsbild unter den 18 Teilnehmern. Auf einem außerordentlichen Verbandstag des NFV am 25. Juni 2020 wurde diese Entscheidung bestätigt. Da es keine sportlichen Absteiger gab, ist zur Folgesaison mit einem vergrößerten Teilnehmerfeld zu rechnen. Als sportlichen Aufsteiger in die 3. Liga benannte der Verband den VfB Lübeck, der zum Zeitpunkt des Abbruchs die Tabelle anführte. Dieser wurde am 25. Juni 2020 anhand der Quotientenregelung auch offiziell zum Meister der Regionalliga Nord 2019/20 gekürt.

Teilnehmer 

Für die Regionalliga Nord 2019/20 qualifizierten sich folgende Mannschaften:
 die unterlegene Mannschaft aus der Aufstiegsrunde zur 3. Liga 2019:
  VfL Wolfsburg II
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga Nord 2018/19:
  VfB Lübeck
  Werder Bremen II
  SC Weiche Flensburg 08
  SV Drochtersen/Assel
  Hannover 96 II
  Hamburger SV II
  BSV Rehden
  VfB Oldenburg
  Holstein Kiel II
  TSV Havelse
  SSV Jeddeloh
  Eintracht Norderstedt
  FC St. Pauli II
 der Meister der Oberliga Niedersachsen 2018/19:
  Hannoverscher SC
 die beiden bestplatzierten Mannschaften der Aufstiegsrunde in die Regionalliga Nord:
  Altona 93
  Heider SV
 der Sieger der Relegationsspiele zwischen dem Tabellen-15. der Regionalliga Nord 2018/19 und dem Vizemeister der Oberliga Niedersachsen 2018/19:
  Lüneburger SK Hansa

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Der Meister ist direkt für die 3. Liga sportlich qualifiziert.

Abstieg aus der Regionalliga Nord

Aufgrund des durch die COVID-19-Pandemie bedingten Saisonabbruchs gab es nach einem Beschluss auf dem außerordentlichen Verbandstag des NFV am 25. Juni 2020 keine sportlichen Absteiger.

Statistiken

Abschlusstabelle 
Tabelle zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs

 Tabelle nach Quotientenregelung

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Zuschauertabelle 
Die Tabelle ist nach dem Zuschauerschnitt vorsortiert.

Stadien

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga Nord 2019 20
2019
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020